Herrschaft Dürnstein steht für:

 Dürnstein (Herrschaft)
 Dürnstein (Stiftsherrschaft)